Herennianus ist das Cognomen folgender Personen:

 Lucius Alfidius Herennianus, römischer Konsul (171)
 Lucius Pedusius Herennianus, römischer Offizier